binnenpolder (waterbouwkunde), een niet-zeewerende polder
 Binnenpolder (Voorschoten), een waterschap en binnenpolder in de gemeente Voorschoten
 Binnenpolder (Zwammerdam), een waterschap en binnenpolder in de gemeente Zwammerdam
 Binnenpolder (Vier Noorder Koggen), een polder in het voormalige ambacht de Vier Noorder Koggen, vallende onder Hoogwoud, Aartswoud en Opmeer.